Ervalensi – abitanti di Erval Velho
Ervalensi – abitanti di Ervália